«РІО» — тижневик, що розповсюджується в межах Закарпатської області. Газета має один з найбільших накладів серед інформаційних видань регіону. Друкується в кольорі.

email: inform.rio@gmail.com

Адреса для листів: 88000, Ужгород, Головпоштамт, а/с 37 "Д".

Посилання 

Газета РІО у Фейсбуці

Mediagroup

Mediadigest

Издания о трудоустройстве

Петро Гойс: "Журналістика це — не просто ремесло…"

Петро Гойс: «Моя робота – це грати в «п’ятнашки»

Олексій Мегела про “Rock-Солянку”, “прівєти” та молодь 90-х

Див. також 
Газети Закарпатської області
Газети Закарпатської області
Обласні газети в Україні